Егуд Грушовський (30 вересня 1959(1959-09-30)) — математичний логік.
 Домінік Грушовський (словац. Dominik Hrušovský; 1 червня 1926, село Велька Мання, Чехословаччина — 27 липня 2016, Нітра, Словаччина) — словацький прелат.